Gateway  o passarel·la (telecomunicacions) , porta d'enllaç que permet interconnectar xarxes informàtiques que utilitzen arquitectures o protocols diferents
 Gateway (Alaska), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 Gateway (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Gateway (novel·la), novel·la de Frederik Pohl i que inicia la Saga dels Heeche
 Gateway (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Lamar Trotti el 1938
 Deep Space Gateway, concepte d'estació espacial situada a l'espai cislunar liderat pels socis de l'Estació Espacial Internacional
 Gateway (empresa), empresa nord-americana de maquinari informàtic